

Geografia 
 Canada
 Léry – comune del Québec
 Francia
 Léry –  comune situato nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Léry – comune situato nel dipartimento dell'Eure nella regione della Normandia